Ustronie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Ustronie, village du powiat de Lubin
 Ustronie, village du powiat de Lwówek Śląski 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ustronie, village du powiat de Gostyń
 Ustronie, village du powiat de Leszno, dans la voïvodie de Grande-Pologne

dans d'autres voïvodies
 Ustronie, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Ustronie, village de la voïvodie de Łódź
 Ustronie, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Ustronie, village de la voïvodie de Lubusz
 Ustronie, village de la voïvodie de Poméranie